Tena (djelo), djelo Josipa Kozarca
 Tena (film), prema djelu Josipa Kozarca
 Tena (časopis), hrvatski ženski časopis
 Tena (grad), glavni grad pokrajina Napo, Ekvador.
 Tanis Diena, an antički Latvijskin sveti blagdan (?).
 TENA, Test and Training Enabling Architecture